Municipio de Washington es el nombre de 46 municipios en Indiana:

 Municipio de Washington (condado de Adams, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Allen, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Blackford, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Boone, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Brown, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Carroll, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Cass, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Clark, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Clay, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Clinton, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Daviess, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Dearborn, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Decatur, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Delaware, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Elkhart, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Gibson, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Grant, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Greene, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Hamilton, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Harrison, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Hendricks, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Jackson, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Knox, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Kosciusko, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de LaPorte, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Marion, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Miami, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Monroe, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Morgan, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Newton, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Noble, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Owen, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Parke, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Pike, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Porter, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Putnam, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Randolph, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Ripley, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Rush, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Shelby, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Starke, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Tippecanoe, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Warren, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Washington, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Wayne, Indiana)
 Municipio de Washington (condado de Whitley, Indiana)